Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 22 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en avril 1985